Granada do Rossilhão foi um distintivo honorífico criado para distinguir os militares que participaram na campanha do Rossilhão. Era bordado ou cosido na parte superior da manga esquerda da farda. Existia nas cores ouro (para os oficiais), prata e vermelho. O distintivo utilizado pelos oficiais era conhecido pela Granada de Ouro e visto como um distintivo autónomo, em geral listado entre as condecorações recebidas.

Distinções militares